1837 год в истории железнодорожного транспорта

События

В России
 30 октября — открыта первая железная дорога общественного пользования в Российской империи — Царскосельская железная дорога: Санкт-Петербург — Царское Село длиной 23 км (21 верста 294 сажени).

В мире 
 24 августа 1837 года было открыто движение по .
 10 ноября — на Кубе, вблизи Гаваны проложена первая железнодорожная линия длиной 27 км.
 23 ноября — открыта первая железная дорога в Австрии.
 Первая железнодорожная линия проложена на территории нынешней Чехии.

Новый подвижной состав 
 Для Царскосельской железной дороги изготовлены первые вагоны.

Примечания